Ninsar (iz sumerskega Nin – gospa in Sar = zelenje) je bila v sumerski mitologiji boginja rastlin. 

Bila je hči Ninhursage in Enkija. Z Enkijem je imela hčerko Ninkur. 

V mitu o Enkiju in Ninhursagi se Enki spremeni v lepega vrtnarja in zapelje njeno vnukinjo Uttu. Ko Uttu opazi prevaro, prosi za pomoč Ninhursago. Ninhursaga odstrani Enkijevo seme in ga vrže na tla. Iz njega vzklije osem rastlin, ki jih Ninhursaga ponudi Enkiju. Enki jih poje in nato hudo zboli. Anuno njegova bolezen zaskrbi in uspe prepričati Ninhursago, da mu pomaga. Ninhursanga nato sede na Enkija, vzame iz njega seme in rodi osem bogov.

Ninsar je znana tudi kot  Ninki (Gospodarica Zemlje), Ninmu in Ninšar.

Rodoslovje sumerskih bogov

Sklic

Mezopotamska božanstva
Boginje narave